Bundesverkehrsministerium steht als Kurzwort für:

 Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Deutschland
 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie in Österreich